Анап може да се односи на:

 Анап (Ардени), насељено место у Француској, у департману Ардени
 Анап (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Анап (митологија), личност из грчке митологије